Leibner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leibner (1922–1997), deutscher Militärstaatsanwalt
 Fritz Leibner (1919–?), deutscher Fußballspieler
 Gerardo Leibner (* 1965), uruguayischer Historiker